Liga 1 ist der Name folgender Fußballligen:

 Liga 1 (Indonesien)
 Liga 1 (Rumänien)